Der Taekwondowettkampf im Federgewicht der Männer (bis 68 kg) bei den Olympischen Sommerspielen 2020 wurde am 25. Juli 2021 in der Halle A der Makuhari Messe in Chiba ausgetragen.

Titelträger

Ergebnisse

Turnierplan

Hoffnungsrunde

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Federgewicht Manner
Sportveranstaltung in Chiba